Джон Фирмингер Дути (, 12 мая 1845 — 23 февраля 1922) — британский (английский) ботаник.

Биография 
Джон Фирмингер Дути родился 12 мая 1845 года.

Он занимался исследованием Индии и Гималаев.

В 1915 году была опубликована его книга Report on a botanical tour in Merwára (Rájputána) made in January 1886 и его книга Flora of the Upper Gangetic Plain, and of the Adjacent Siwalik and Sub-Himalayan Tracts. Vol. III. Pt. I. Nyctaginaceae to Ceratophyllaceae.

Джон Фирмингер Дути умер 23 февраля 1922 года.

Научная деятельность 
Джон Фирмингер Дути специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1876.  Botanical excursions in the neighbourhood of the Baths of Lucca during the summer of 1873. Ed. Botanical Society.
 1882. List of north-west Indian plants. Ed. Thomason civil engineering college press. 1 p.
 1882.  Field and garden crops of the North-western Provinces and Oudh. Ed. Thomason Civil Engineering College Press.
 Duthie, JF; JB Fuller 1882. Field and Garden Crops of the North-Western Provinces and Oudh, with illustrations.
 1886. Illustrations of the indigenous fodder grasses of the plains of north-western India. Ed. Thomason Civil Engineering College Press.
 1889.  A rough list of Indian fodder-yielding trees, shrubs, and herbs. Ed. Government of India Central Print. Office.
 1892. Report on a botanical tour in Kashmir. Reeditó en 1978: International Book Distributors. 18 pp.
 The orchids of the north-western Himalaya. Reeditó en 1979: Bishen Singh Mahendra Pal Singh.
 1895. The botany of the Chitral Relief Expedition. Reeditó en 1978: International Book Distributors.
 1876.  Descriptions of some new species of orchideae from North-West and Central India.
 1915. Report on a botanical tour in Merwára (Rájputána) made in January 1886. 28 pp.
 1915. Flora of the Upper Gangetic Plain, and of the Adjacent Siwalik and Sub-Himalayan Tracts. Vol. III. Pt. I. Nyctaginaceae to Ceratophyllaceae. Ed. Superintendent Gov. Print. Calcuta. 168 pp. Reeditado 2008 296 pp. ISBN 0-548-83028-2.
 Strachey, R; JF Duthie. 1918. Catalogue of the plants of Kumaon and of the adjacent portions of Garhwal and Tibet. Ed. Bishen Singh Mahendra Pal Singh. 269 pp.
 King, G; JF Duthie, D Prain 1971. A second century of new and rare Indian plants. Ed. Today & Tomorrow, New Delhi. 80 pp. 93 planchas.
 1978. The fodder grasses of Northern India. Ed. Scientific Publ. xxiv + vii + 90 pp.

Почести 
Род растений Duthiea Speta был назван в его честь.

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники Англии